Червоный Яр () — село, Марье-Дмитровский сельский совет, Софиевский район, Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1225284113. Население по переписи 2001 года составляло 88 человек .

Географическое положение 
Село Червоный Яр находится на расстоянии в 1 км от села Червоное Поле и в 2-х км от села Вербовое. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Известные люди 
В селе родился Герой Советского Союза Николай Карпенко.

Примечания